

Персоналії 

Арден () — прізвище. Відомі носії:
 Ганна Арден — шведська акторка
 Елізабет Арден — канадська підприємниця
 Ів Арден — американська акторка
 Том Арден — австралійський письменник-фантаст

Топоніми

Реабілітаційний центр «Парк хижаків Арден» - реабілітаційний центра для хижих звірів

Арден — селище в окрузі Нью-Касл штату Делавер, США
 Арден-Аркейд — переписна місцевість у США, в окрузі Сакраменто штату Каліфорнія
 Арден-Гілс — місто в США, в окрузі Ремсі штату Міннесота
 Арден-он-те-Северн — переписна місцевість у США, в окрузі Енн-Арундел штату Меріленд

Арден — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Фе-сюр-Арден — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр

Англійські прізвища